Ряссы — название населённых пунктов в России:

 Ряссы — деревня в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Ряссы — село в Шиловском районе Рязанской области.